Indice de prosperidad Legatum
Calidad de vida
El índice de prosperidad Legatum es un ranking anual elaborado por el Instituto Legatum, propiedad del grupo de inversión privada Legatum Limited. Agrupa a 110 países, de acuerdo a una variedad de factores, entre ellos la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar personal y calidad de vida. En el informe de 2021 la lista estaba encabezada por Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Suiza. El primer país de habla española era España (puesto 24), seguido de Uruguay (37), Chile (38) y Costa Rica (39).

Metodología 
El Índice Legatum de Prosperidad 2010 está basado en 89 variables analizadas en 110 naciones de todo el mundo. Fuente de datos incluye Gallup World Poll, la OMC, Indicadores de Desarrollo Mundial, el PIB de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Informe de Desarrollo Humano, Banco Mundial, la OCDE, la Encuesta Mundial de Valores. Las 89 variables se agrupan en ocho subíndices que se promedian con el mismo peso, y que se enumeran a continuación:

 Economía

 Emprendedores y Oportunidades

 Gobernabilidad

 Educación

 Salud

 Seguridad y Protección

 Libertad Personal

 Capital Social

Por ejemplo, la libertad personal incluye la libertad de expresión y de religión, la tolerancia nacional para los inmigrantes y las minorías étnicas y raciales. El subíndice de capital social incluye el porcentaje de ciudadanos que trabajan como voluntarios, donan dinero a causas solidarias, ayudan a las personas desconocidas y sienten que pueden confiar en la familia y amigos.

Oxford Analytica contribuyó al desarrollo inicial del Índice de Prosperidad y contribuyó a la metodología y el análisis. En la actualidad, el Instituto Legatum se encarga de desarrollar y publicar el índice.

Clasificaciones y puntuaciones por países

2021

2020

2019

2009

2008

Instituto Legatum 
El Instituto Legatum, el editor del índice, es un Think tank financiado de forma privada fundado en 2007 y situado en Mayfair, Londres. Es financiado por el Grupo Legatum, que incluye el gestor de fondos de inversión Legatum Capital, el fondo de inversión Legatum Ventures, la organización filantrópica Fundación Legatum, y el Legatum Center for Development And Entrepreneurship at Massachusetts Institute of Technology, una colaboración con el MIT que financia a emprendedores estudiantes de mercados en desarrollo.

Personal 
El Índice de Prosperidad es revisado y criticado (aunque no necesariamente han sido aprobadas en su totalidad) por un panel asesor de académicos y expertos que representan a una amplia gama de disciplinas e incluye: Dr. Terry Babcock-Lumish (Universidad de Oxford), el Dr. Daniel Drezner (Tufts University), el Dr. Peter Feaver (Duke University), Dr. Carol Graham (Brookings Institution), el Dr. Robert Jensen (Universidad de California, Los Ángeles), el Dr. Stephen Krasner (Stanford University), Dr. Michael Kremer (Universidad de Harvard), el Dr. Philip Levy (American Enterprise Institute), el Dr. Edmund Malesky (Universidad de California, San Diego), el Dr. Ann Owen (Hamilton College), el Dr. Robert Putnam (Harvard University), el Dr. Allan Stam (Universidad de Míchigan).

Referencias

Enlaces externos 

 Legatum Prosperity Index Report 2008.

 Legatum Prosperity Index Report 2007.

 www.li.com Legatum Institute.

 Personal Prosperiscope - run by the Legatum Institute.